Ian Bannen, un acteur écossais (1928 - 1999) 
 Francisco Pérez-Bannen un acteur et présentateur de télévision chilien (1971 -).

Voir aussi